Toute la vérité, film américain réalisé en 1931 par James W. Horne avec Laurel et Hardy.
 Toute la vérité, double épisode de la  de la série télévisée X-Files (1999).
 Toute la vérité, série télévisée québécoise diffusée de 2010 à 2014.
 Toute la vérité, série télévisée allemande diffusée à partir de 2017.